Výraz GNU nebo Gnu může znamenat:

GNU
 GNU – svobodný operační systém UNIXového typu
 Projekt GNU – projekt vytváření svobodného operačního systému GNU

Gnu
 Gnu (skupina) – pražská hudební skupina
 Gnu (čteno gnů) je anglický výraz pro pakoně.

Externí odkazy